Domènec Perramon i Folch (1872 - 1940), autor dramàtic
 Domènec Perramon i Torrús (1906 - 1976), poeta català